Pickworth (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Pickworth (Rutland), een plaats in het Engelse graafschap Rutland